Säffle (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Säffle (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.